afkorting voor laboratorium, vooral in Vlaanderen gangbaar
 Labo (Camarines Norte), een gemeente op de Filipijnen
 Labo (Litang), een gemeente in het Chinese arrondissement Litang
 Labo (Togo), een dorp in het Afrikaanse land Togo
 Leeuwarder Auto Bus Onderneming (LABO)